2010 рік приніс багато сіквелів і пріквелів у відеоігри, однак з'явилось і чимало нових найменувань.

Події

Ігрові релізи 
Список відеоігор, випущених у 2010 році.

Див. також 

 Інші події цього року
 Back to the Future: The Game Episode 1. It’s About Time

Примітки 

Роки у відеоіграх
2010
2010-ті